Le samedi  est le 270 jour de l'année 1794.

Naissances 
 Césarine d'Houdetot (morte le ), écrivaine française
 Michał Wiszniewski (mort le ), philosophe, psychologue et historien polonais

Voir aussi 
 27 septembre et septembre 1794